Кордич — фамилия.
 Кордич, Дарио (род. 1960) — политический деятель боснийских хорватов, военачальник организации Хорватский совет обороны.
 Кордич, Марко (род. 1995) — черногорский футболист, вратарь.
 Кордич, Тони (род. 1964) — канадская баскетболистка.
 Кордич, Шалета (род. 1993) — черногорский футболист, нападающий.